Lypp ist der Familienname von:

 Bernhard Lypp (* 1940), deutscher Philosoph und Kunsttheoretiker
 Maria Lypp, geb. Kallinowsky (* 1935), deutsche Germanistin

sowie

 eine Schreibweise von Lipp bei Obertucheln, dem deutschen Namen des slowenischen Ortes Liplje (Kamnik).